Баия-де-Кадис () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кадис в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Кадиса